Весілля Свічки — одне з прадавніх свят на честь осіннього рівнодення, коли літо повертає на осінь.
 «Весілля Свічки» — анімаційний фільм 1982 року студії Київнаукфільм, режисер — Тадеуш Павленко.

Див. також 
 «Свіччине весілля» — п'єса Івана Кочерги.